Ciconiiformes steht für
 die traditionelle Ordnung der Schreitvögel
 die Ordnung, die in der modernen Vogelsystematik nur noch die Familie der Störche umfasst